Cid steht für:
 El Cid, spanischer Nationalheld Rodrigo Díaz de Vivar
 El Cantar de Mio Cid, mittelalterliches Heldenepos um Rodrigo Díaz de Vivar
 Der Cid, Nachdichtung des spanischen Epos von Johann Gottfried Herder (1805)
 Le Cid, Theaterstück von Pierre Corneille

Cid ist der Familienname folgender Personen:
 Aina Cid (* 1994), spanische Ruderin
 Antonio Cid Cortés (* 1954), spanischer Bocciaspieler
 Roberto Cid Subervi (* 1993), dominikanischer Tennisspieler
 Gérald Cid, französischer Fußballspieler
 José Cid, portugiesischer Sänger
 Juan Mora Cid (* 1983), chilenischer Filmregisseur und Drehbuchautor

CID steht als Abkürzung in der Informationstechnologie für:
 Cell-ID, eine eindeutige Kennung einer Funkzelle innerhalb von Mobilfunknetzen
 Certified Interconnect Designer, ein durch den amerikanischen Fachverband IPC (Organisation) zertifizierter Leiterplattenentwickler;
 Character Identifier font, siehe PostScript-Fontformate
 Charge Injection Device, ein Array von Lichtsensoren ähnlich dem CCD, allerdings mit direkter Zeilen-Spalten-Pixeladressierung
 Client Identifying Data, kundenidentifizierende Daten
 Configuration Installation Distribution, Verfahren der umgeleiteten Installation in IBM OS/2
 Content-ID, bezeichnet einen Uniform Resource Identifier, der innerhalb einer formatierten E-Mail auf deren Anhänge verweist, siehe RFC 2111
 Corporate Information Design, einheitliche Darstellung von Informationen in einem Unternehmen
 Center Information Display, zentrale Anzeige in Kraftfahrzeugen zur Anzeige von Entertainment-, Navigations- und Telefonfunktionen.

CID steht ansonsten in Wissenschaft und Technik für:
 Collision-induced dissociation, eine Technik bei MS/MS-Experimenten in der Massenspektrometrie
 Controlled Impact Demonstration, ein 1984 durchgeführter Crashtest mit einer ferngesteuerten Boeing 720
 Cubic Inch Displacement, US-amerikanische Hubraumangabe in Kubikzoll für einen (Auto-)Verbrennungsmotor
 chemisch induzierte Dimerisierung, ein Vorgang zur Bindung zweier Makromoleküle aneinander

CID steht als Abkürzung für folgende Organisationen und Unternehmen:
 Center for Interreligious Dialogue, iranisches Zentrum für Interreligiösen Dialog
 Christlicher Informationsdienst, eine Sekte mit Sitz in Wattwil (Schweiz)
 Comité International de Dachau, die Vereinigung der ehemaligen Häftlinge des KZ Dachaus
 Committee of Imperial Defence, Großbritannien
 Constructions Industrielles Dijonaises, ein ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Criminal Investigation Department
 die Einheiten der Kriminalpolizei bei britischen Polizeibehörden (zum Beispiel Scotland Yard innerhalb der London Metropolitan Police)
 eine Staatssicherheitsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate (in den Golfländern umgangssprachlich auch Central Intelligence Department genannt)
 Criminal Investigation Division, siehe United States Army Criminal Investigation Command (CIC, Militärstrafverfolgungsbehörde der US-Armee)
 Conseil International de la Danse, eine internationale Dachorganisation für alle Formen des Tanzes

C.I.D. ist der Titel mehrerer indischer Filme:

 C.I.D. (1955), Malayalam-Film von M. Krishnan Nair
 C.I.D. (1956), Hindi-Film von Raj Khosla
 C.I.D. (1965), Telugu-Film von Tapi Chanakya
 C.I.D. (1990), Hindi-Film von Ajay Goel

Siehe auch:
 El Cid (Begriffsklärung)

CID